BSX peut faire référence à :
 , une ancienne bourse des valeurs basée à Bendigo en Australie, fermée en 2012 ;
 , une bourse des valeurs basée aux Bermudes ;
  ;
 code NYSE de la société Boston Scientific, une entreprise spécialisée dans le matériel médical, dont le siège est situé près de Boston ;
 BS-X (Broadcast Satellite), ou Satellaview, une extension de la console de jeux vidéo Super Famicom de Nintendo, commercialisée au Japon de 1995 à 2000.